Мусцимол — основное психоактивное вещество, содержащееся во многих грибах рода Amanita (мухомор). В отличие от псилоцибина и триптамина, мусцимол является мощным селективным агонистом ГАМКА-рецептора.

Биология 

Мусцимол вырабатывается грибами видов мухомор красный, мухомор пантерный и мухомор ярко-жёлтый наряду с мускарином, мусказоном и иботеновой кислотой. М. красный и м. пантерный небезопасны для употребления человеком.  В мухоморе красном под кожицей шляпки содержится наивысшая концентрация психоактивных веществ.

Фармакология

Физиологическое действие 
Мусцимол в 5—10 раз более психически активен, нежели иботеновая кислота. Галлюциногенный эффект, производимый мусцимолом, наиболее близок к галлюциногенным побочным эффектам от лекарственных средств ГАМК, таких как небензодиазепиновый снотворный препарат золпидем.

См. также 
 Мускарин

Примечания 

Энтеогены
Микотоксины
Изоксазолы
Соединения азота по алфавиту